Paul Wild, född 5 oktober 1925 i Wädenswil, död 2 juli 2014 i Bern, var en schweizisk astronom.

Han var verksam vid California Institute of Technology och universitetet i Bern.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 94 asteroider mellan 1961 och 1994.

Han upptäckte totalt sju kometer. De fyra periodiska kometerna 63P/Wild, 81P/Wild, 86P/Wild och 116P/Wild samt de tre ice-periodiska kometerna C/1957 U1, C/1967 C2 och C/1968 U1.

Han upptäckte även 49 supernovor, åtta av dem tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 1941 Wild är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av P Wild

Referenser 

Schweiziska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Schweiziska forskare under 1900-talet
Födda 1925
Avlidna 2014
Män